Гранха Офелија има више значења:

 Гранха Офелија (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Офелија (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Офелија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Офелија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Офелија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику